Intercom è una rivista italiana di fantascienza.
L'intercom è un sistema di telecomunicazioni.